Tain kan syfta på:

Geografi

Ghana 

 Tain (vattendrag), 
 Tain (distrikt), Brong-Ahaforegionen,

Storbritannien 

 Tain (ort), Skottland, Highland, 

Robotskapade Ghanaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar